Монтіньї́-Лангре́н, Монтіньї-Ланґрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 704,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтіньї-Лангрен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-Лангрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена